OAL peut désigner :
 L'ancien code OACI de la compagnie Olympic Air
 L'Observatoire astronomique de Lisbonne
 L'ordre des Arts et des Lettres
 Open Audio License

Code